Amurrio puede hacer referencia a lo siguiente:

 Amurrio.— Un municipio de España.
 Amurrio (concejo).— Un concejo de la provincia de Álava, España.
 Amurrio Club.— Un club de fútbol de España.